Чал-Кежиг () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации:

 Чал-Кежиг — село в Чеди-Хольского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Чал-Кежиг.
 Чал-Кежиг — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чеди-Хольского кожууне.